Sankt Florian, een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Opper-Oostenrijk
Sankt Florian am Inn, een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Opper-Oostenrijk
St. Florian (Alabama), een plaats in Alabama in de Verenigde Staten